Альтенштадт — топоним.

Топонимы 
 Альтенштадт — административное сообщество в Германии (Верхняя Бавария, земля Бавария)
 Альтенштадт — община в Германии (Верхняя Бавария, земля Бавария)
 Альтенштадт — община в Германии (земля Гессен)
 Альтенштадт — община в Германии (Швабия, земля Бавария)
 Альтенштадт-ан-дер-Вальднаб — община в Германии (Верхний Пфальц, земля Бавария)

Ссылки